Colombet est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Albert Colombet (1910-1986, érudit français spécialisé dans l’histoire et le folklore bourguignon ;
 Alfred Colombet (1852-1915), journaliste, avocat et homme politique français ;
 Anatole de Colombet de Landos (1833-1898), homme politique français ;
 Guy Colombet (1632-1708), prêtre, docteur en théologie et professeur français de philosophie ;
 Mathias Colombet (1997-), joueur français de rugby à XV ;
 Vicky Colombet (1953-), artiste franco-américaine ;

Variante 
 Nicolas Charbonneaux-Collombet, acteur québécois spécialisé dans le doublage.

Patronyme français